Емпайър за най-добър режисьор () е една от категориите на наградите на списание Емпайър.

Победители и номинирани

1996 – 1999

2000 – 2009

2010 – 

Режисьор